Тамды — топоним:

Населённые пункты

Казахстан 
 Тамды — село в Алгинском районе Актюбинской области.
 Тамды — село в Хромтауском районе Актюбинской области.
 Тамды — село в Таласском районе Жамбылской области.
 Тамды — село в Сырымском районе Западно-Казахстанской области.
 Тамды — средневековое городище в Таласском районе Жамбылской области.

Реки 
 Тамды — река в России, протекает в Оренбургской области.